Wiatraczna (436,6 m n.p.m.) – góra na Pogórzu Izerskim, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Gryfów Śląski
 Wiatraczna – część wsi Wola Bystrzycka w woj. lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Wojcieszków

Zobacz też 
 Wiatraczna Góra
 Rondo Wiatraczna w Warszawie